Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1989 года прошёл с 11 по 12 февраля в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 36 спортсменов из 18 стран. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций.

Результаты

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Февраль 1989 года
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)